Лале Карабыйык (род. 1965) — турецкая преподавательница и политик.

Биография 
Лале Карабыйык родилась в 1965 году в Биледжике. В 1982 году она окончила старшую школу Эртугрул Гази. В 1986 году — университет Улудаг. В 1989 году она получила степень магистра институте социальных наук при университете Улудаг. В 1993 года Карабыйык получила там же степень доктора философии. С 1994 года преподавала бухучёт и финансы в университете Улудаг. Опубликовала 6 книг и 29 статей.

Личная жизнь 
С 1982 года живёт в Бурсе. Замужем за Незихом Карабыйыком. У них один ребёнок.

В 2011 году Карабыйык баллотировалась в Великое национальное собрание от республиканской народной партии, но не смогла набрать необходимого количества голосов. В феврале 2015 года Лале Карабыйык ушла из университета Улудаг, чтобы заняться политикой. В июне того же года она была избрана членом Великого национального собрания от Бурсы. В ноябре 2015 года была переизбрана.

Примечания 

Члены Республиканской народной партии (Турция)
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Выпускники университета Улудаг
Доктора философии
Члены Великого национального собрания Турции XXVI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва
Женщины-политики Турции